GSE steht für:
 Gesamtschule Ebsdorfer Grund
 Grund- und Stadtteilschule Eppendorf, siehe Stadtteilschule Eppendorf
 Flughafen Göteborg/Säve, Flughafen in Schweden (IATA-Code)
 Government-sponsored enterprise, spezieller Rechtsstatus für US-Finanzinstitute
 Ghana Stock Exchange, ghanaische Börse in Accra
 Guide Share Europe, Anwendergruppe für IBM-Hard- und Software
 Geschichte, Sozialkunde, Erdkunde, Unterrichtsfächerverbund in Bayern, siehe GSE (Schulfach)
 Georgische Sowjetenzyklopädie, erste universelle Enzyklopädie auf Georgisch
 Grenzschutzeinzeldienst im Bundespasskontrolldienst beim Bundesgrenzschutz
 Große Sowjet-Enzyklopädie, in der Sowjetunion erschienene russischsprachige Enzyklopädie

gSE steht für:
 großes Schadensereignis, siehe Schadensereignis

gse steht für:
 Ghanaische Gebärdensprache (ISO-639-3-Code)

Abkürzung